Robert "Bob" Fowler – maratoneta statunitense
Robert Fowler – pistard sudafricano
Robert G. Fowler – aviatore statunitense
Robbie Fowler – calciatore inglese